«Путешествие в страну великанов» — советский рисованный мультипликационный фильм, созданный на киностудии «Союзмультфильм» в 1947 году. Этот мультфильм, так же как и многие другие свои картины, режиссёр Дмитрий Бабиченко создал в жанре политического мультипликационного плаката.

Сюжет 
Как только стрелки часов, стоящих на книжной полке, достигли 12 часов ночи, под мелодичный звон ожили фигурки игрушечных часовых барабанщиков — братца Так и сестрицы Тик. Как всегда, они решают отправиться до наступления утра путешествовать по страницам книг и играть с героями сказок и литературных произведений. Сестрице Тик это уже надоело, но как только она слышит от братца о появившейся новой большой и красочной книге, то с интересом соглашается. Эта книга называется «Путешествие в страну великанов. 1946—1950», про СССР — страну великанов, где проживают большие люди.
На пассажирском составе, который тянет нарисованный электровоз с обложки, с помощью машиниста дети по страницам книги проезжают чудесную страну: 

Так и Тик с приключениями попадают в шахту, на металлургический комбинат, где узнают, как и для чего добывается уголь и производится металл:

Создатели 
 постановка режиссёра — Дмитрия Бабиченко
 сценарий — Дмитрий Бабиченко, В. Длугач, С. Романов
 стихи — Михаил Вольпин
 художник-постановщики — Григорий Козлов
 музыкальное оформление — Герман Гамбург
 оператор — Николай Воинов
 звукооператор — С. Ренский
 мультипликаторы: 
 Роман Давыдов 
 Борис Меерович 
 Наил Драгунов 
 Рената Меренкова 
 Лев Жданов 
 Борис Степанцев 
 Елизавета Комова 
 Татьяна Таранович 
 Роман Качанов 
 Юрий Трохин 
 Евгений Трунов
 художники фонов: Вера Валерианова, Н. Холмогорцев
 ассистент режиссёра — Е. Шилова
 монтажёр — Лидия Кякшт
 директор картины — Н. Цофнас

Производство 
В мультфильме был использован метод тотальной мультипликации — 13:59-14:01 и другое.

Отзывы 

Не забывали и о промышленности. Здесь ребёнку предлагался такой шедевр, как 20-минутные «Приключения в стране великанов», не имеющие ничего общего с произведениями Свифта. Здесь главные герои — волшебные мальчик и девочка — путешествуют по всей необъятной «стране великанов» — разумеется, Советскому Союзу, населённому исполинами духа. Могучие домны, угольные шахты, великие стройки, железные дороги и ГЭС — весь этот впечатляющий калейдоскоп прокручивается на экране с умопомрачительной скоростью. А в самом конце фильма звучит мораль: темп музыки и видеоряд замедляется, и персонаж-резонёр, старый рабочий, произносит чеканные слова: «…Чтоб никто, никто на свете, на большое счастье наше покушаться не мечтал — нужен уголь и металл!» Для 1947 года вполне основательное доказательство, ведь войну помнили все.

Видеоиздания 
Мультфильм вошёл в сборники «Лучшие советские мультфильмы» (Studio PRO Video, выпуск середины 1990-х, VHS), «Союзмультфильм, сборник № ?» («Союз», 1995, сборник мультфильмов на VHS-видеокассете), «Мультпарад. Выпуск 1» (дистрибьютор «ИДДК»), «Мульт-Ландия. Выпуск 5».

Примечания

Ссылки 
 Смотреть бесплатно на ivi.ru
 «Путешествие в страну великанов»" на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 «Путешествие в страну великанов» на myltik.ru

Рисованные мультфильмы СССР 1947 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Дмитрия Бабиченко
Мультфильмы о детях